(né vers 1948), cuisinier australien ;
 , artiste américaine ;
  (né en 1956), marin originaire de Porto-Rico ;
 Olivier Pignolet (né en 1971), footballeur français.
Voir aussi :
 Aimée Pignolet de Fresnes (1810-1889), religieuse catholique française ayant œuvré La Réunion ;
 Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737), compositeur français.

Liens externes